Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди смешанных пар 2019 проводился с 25 по 27 января 2019 года в городе Jar на арене Jar Ishall. Чемпионат проводился в ??-й раз.

Победитель чемпионата получал право представлять Норвегию как её смешанная парная сборная на чемпионате мира 2019.

В чемпионате приняло участие 20 команд.

Чемпионом стала команда Кристин Скаслиен / Магнус Недреготтен (оба стали чемпионами Норвегии среди смешанных пар 2-й раз), победив в финале команду Марианне Рёрвик / Торгер Нергор. Бронзовыми призёрами стала команда Майя Рамсфьелл / Магнус Рамсфьелл.

Формат соревнований 
Сначала все команды, разбитые на 4 группы по 5 команд, участвуют в групповом этапе, проводимом по круговой системе, в котором каждая команда сыграет по разу с каждой. При равном количестве побед у двух команд команды ранжировались по результату личной встречи, у трёх и более команд — по сумме тестовых бросков в дом (), в сантиметрах; чем меньше сумма, тем более высокое место получала команда. Две лучшие команды из каждой группы проходят в плей-офф, где розыгрыш проводится по олимпийской системе: четвертьфиналы, полуфиналы, матч за 3-е место и финал. Между проигравшими в четвертьфиналах проводятся матчи за 5-е место (две лучшие по DSC команды из этих четырёх) и за 7-е место.

Время начала матчей указано по UTC+1.

Составы команд

Групповой этап 

Группа А

Группа C

 команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф 

Четвертьфиналы. 27 января, 9:00

Матч за 5-е место. 27 января, 11:00

Матч за 7-е место. 27 января, 11:00

Полуфиналы. 27 января, 11:00

Матч за 3-е место. 27 января, 13:00

Финал. 27 января, 13:00

Итоговая классификация 

Команды, не прошедшие в плей-офф, ранжировались по месту, занятому ими в группе, а среди одинаковых мест — по сумме значений тестовых бросков в дом (Draw Shot Challenge, DSC, в сантиметрах, команда занимает более высокое место при меньшем значении)

Примечания

См. также 
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди мужчин 2019
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди женщин 2019
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди смешанных команд 2019

2019
Спорт в Норвегии в 2019 году
Январь 2019 года